Het tennistoernooi van Wimbledon in 1980 bij de mannen werd voor de 94e keer gehouden van maandag 23 juni tot en met zaterdag 5 juli in de Londense wijk Wimbledon. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale de Amerikaan John McEnroe met 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 en 8-6 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  John McEnroe (finale)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Vitas Gerulaitis (vierde ronde)
  Roscoe Tanner (kwartfinale)
  Gene Mayer (kwartfinale)
  Peter Fleming (kwartfinale)
  Víctor Pecci sr. (derde ronde)

  Pat DuPré (derde ronde)
  Ivan Lendl (derde ronde)
 n/a 
 n/a 
  Wojtek Fibak (kwartfinale)
  Victor Amaya (eerste ronde)
  Stan Smith (derde ronde)
  José Luis Clerc (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1980